Kućani su naseljeno mjesto u općini Prozor-Rama, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

1991. 

Nacionalni sastav stanovništva 1991. godine, bio je sljedeći:

ukupno: 277

 Hrvati - 203
 Muslimani - 74

2013. 

Nacionalni sastav stanovništva 2013. godine, bio je sljedeći:

ukupno: 77

 Hrvati - 73
 Bošnjaci - 4

Poznate osobe 

 Vlado Vladić, hrv. književnik, filozof, bogoslov, knjižničar, književni kritičar, prevoditelj s češkoga, engleskoga, njemačkoga, poljskoga, slovačkoga i slovenskoga
 Ivan Antunović, hrv. teolog, sveučilišni profesor

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Prozor-Rama